Das Kroger St. Jude International 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Februar 2004 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.  In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Buenos Aires die Copa AT&T gespielt. Ersteres gehörte genau wie das Kroger St. Jude International zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Taylor Dent, der dieses Jahr als an 3 Gesetzter zum Auftakt verlor. Im Finale setzte sich der ungesetzte Schwede Joachim Johansson gegen den Deutschen Nicolas Kiefer (Nr. 8 der Setzliste) in zwei Sätzen durch. Für Johansson war es der erste und größte Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mark Knowles und Daniel Nestor, schieden dieses Jahr schon in der Auftaktrunde aus. Die Setzlistenersten Bob und Mike Bryan, die seit 2001 jedes Jahr im Finale standen, gewannen das Turnier durch einen Finalsieg über Jeff Coetzee und Chris Haggard. Sie sicherten sich damit ihren 16. gemeinsamen Titel. Für Bob war es insgesamt der 16., für Mike der 18. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)